Киевский энергетический институт  был основан в 1930 году на базе электротехнического факультета Политехнического института.

История 
На базе отдельных факультетов и специальностей Политехнического института в 1923-33 организовывались институты в Киеве и других городах УССР. Среди них были также:
 инженерно-строительный
 технологический лёгкой промышленности
 технологический пищевой промышленности
 авиационный
 сельскохозяйственный
 Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта
 Одесский институт инженеров морского флота и др.

В 1934 году энергетический, машиностроительный и химико-технологический институты слились в Киевский индустриальный институт, который в 1941-44 находился в эвакуации в Ташкенте, а по возвращении возобновил деятельность как Политехнический институт.

Находился в помещении нынешнего Киевского политехнического института.

Известные выпускники 
 Сергейчук, Константин Яковлевич народный комиссар связи СССР, министр связи СССР.

Источники 
 Киев. Энциклопедический справочник. К. «УСЭ». 1985

Высшие учебные заведения Киева
Энергетика Украины